Hermann Hesse (Calw, 1877 – Montagnola, 1962), escriptor i filòsof suís.
 Ludwig Otto Hesse (1811, Königsberg, Prússia - 1874, Munic, Baviera), matemàtic alemany.